Contea di Richland o Richland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Richland (Carolina del Sud)
 Contea di Richland (Dakota del Nord)
 Contea di Richland (Illinois)
 Contea di Richland (Montana)
 Contea di Richland (Ohio)
 Contea di Richland (Wisconsin)